Tavola bedeutet

 Kaliopate Tavola, ein Außenminister von Fidschi
 Tavola (Einheit), ein italienisches Feldmaß